
Termin -{CB-2}- ima više značenja.
 Kanabinoidni receptor 2, ćelijski receptor
 -{USS Guam (CB-2)}-, podmornica